In 2003 werd het 91ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 23 november 2002 tot 5 april 2003. Remo werd kampioen.

Voorronde

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Para